Gnathia steht für

 Gnathia (Stadt), eine antike Hafenstadt in Apulien
 Gnathiavase, eine nach dieser Stadt benannte Vasenform
 Gnathia (Gattung), eine Gattung der Asseln